CEV Champions League 2020-2021 – torneo di pallavolo femminile
 CEV Champions League 2020-2021 – torneo di pallavolo maschile